Emil Voigt (atleet) (1883–1973), Brits atleet
 Emil Voigt (gymnast) (1875–1961), Amerikaans turner